Calafate (profissão)
 Calafate (ave) — ave passeriforme da família dos estrildíneos
 Calafate (peixe) — peixe teleósteo perciforme da família dos cianídeos
 Calafate-da-patagônia — arbusto da família das berberidáceas

Topónimos 
 Calafat — cidade da Roménia
 El Calafate — cidade da Argentina

Outros usos 
 Calafetagem
 António Maria Eusébio — o Calafate, poeta popular de Setúbal, Portugal

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos